HTV peut désigner :
 H-II Transfer Vehicle, un vaisseau cargo spatial développé par l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA) en collaboration avec la NASA ;
 Hypersonic Test Vehicle, un véhicule expérimental très rapide conçu par l'armée des États-Unis ;

télévision
 Harlech Television, l'ancien nom de ITV Wales & West, le nom des télévisions hertziennes, émettant au Pays de Galles ;
 HTV, une chaîne de télévision au CHU de Rouen ;
 Ho Chi Minh City Television, un groupe de télévision vietnamien.